Новофедоровский — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.

Входит в состав Фёдоровского сельского поселения.

География 
На хуторе имеется одна улица — Садовая.

Население

Примечания

Ссылки 
 Новофедоровский (хутор) 

Населённые пункты Неклиновского района